Onze-Décembre ou XI-Décembre ou 11-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

11 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Sites et édifices

Logements 

 Cité  , rue des Frères Belkacem à Tizi Ouzou, en mémoire des manifestations de décembre 1960 pour l'indépendance de l'Algérie.

Établissements scolaires 

 École , dans le quartier de Dergana à Bordj El Kiffan, au sud-est d'Alger, en mémoire des manifestations de décembre 1960 pour l'indépendance de l'Algérie.

 École , dans la Cité 2004 Logements à Baraki, à l'ouest d'Alger, en mémoire des manifestations de décembre 1960 pour l'indépendance de l'Algérie.

 Collège , à Bordj Bou Arreridj, en mémoire des manifestations de décembre 1960 pour l'indépendance de l'Algérie.

 Lycée , à Arzew, au nord-est d'Oran, en mémoire des manifestations de décembre 1960 pour l'indépendance de l'Algérie.

Odonymes 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En Algérie,

 Le  : Manifestations, durement réprimées, en faveur de l'indépendance, dans plusieurs villes du pays.
 Le  : événements non connus, probablement en relation avec les événements de l'année précédente (cf. supra).

Au Burkina Faso,

 Le  : Fondation la République, encore appelée Haute-Volta et maintenue jusqu'en 1960 dans l'Union française.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

 En espagnol, « 11 de Diciembre » ou « Once de Diciembre »
 Chili : événements non connus
 (Calle) Once de Diciembre à Renca, dans la Province de Santiago.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing Cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des sites et édifices

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffre

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
11